Benkó ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Benkó (* 1990), ungarische Mountainbikerin
 Sándor Benkó (* 1940–2015), ungarischer Musiker des Dixieland-Jazz

Siehe auch:
 Benkö
 Benko